Il doppio  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Júlio César Campozano e Roberto Quiroz hanno battuto in finale Marcel Felder e Rodrigo Grilli 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Marcel Felder /  Rodrigo Grilli (finale)

 Hsieh Cheng-peng /  Lee Hsin-han (primo turno) 
 Maciek Sykut /  Dennis Zivkovic (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2011